Новак Ђоковић је трећи пут освојио титулу. У финалу је савладао Жо-Вилфрида Цонгу са 6:2, 6:4.

Носиоци

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације

Шангај мастерс 2015.
Шангај мастерс – појединачно